Военни звания във Военновъздушните сили на Гърция

Военновъздушни сили
Военновъздушни сили на Гърция